Божественное воздаяние — гнев, как наказующая или мстящая справедливость, приписываемая Богу.
 Гнев Божий (операция Моссада) (с 1972) — длилась более 20 лет.
 «Агирре, гнев Божий» (1972) — исторический фильм немецкого режиссёра Вернера Херцога.

См. также 
 Гроздья гнева
 Промысел Божий |  |